L'Académico do Aeroporto (Akadémiku du Aeropurtu en Créole Cap-verdien) est un club cap-verdien de football basé à Espargos sur l'île de Sal. Le club évolue en première division dans la Ligue insulaire de Sal. Son nom vient de l'aéroport de la ville, l'Aéroport international Amílcar Cabral. Son entraîneur est Lúcio Antunes.

C'est un club omnisports ayant des sections basket-ball, handball, volley-ball et athlétisme.

Histoire 
 1966 : année de fondation

Uniformes et histoires des uniformes
Est couleur de uniforme est ambre-jaune et noir pour matches domiciles et blanc pour matches visiteurs.

Palmarès 
Championnat du Cap-Vert :
Champion en 2003.
Finaliste en 2006.

Championnat de l'île de Sal :
Vainqueur en 1986, 1988, 1995, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2013, 2015 et 2016.

Tournoi d'ouverture de l'île de Sal
Vainqueur en 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 et 2013.

Coupe Dja d'Sal :
Vainqueur en 2002, 2006, 2007, 2009.

Supercoupe de l'île de Sal
Vainqueur en 2009, 2011 et 2013.

Bilan saison par saison

Competition national

Competition regional

Joueurs

Actuels 
Devon (international cap-verdien depuis 2009).
Hernâni Martins (international cap-verdien depuis 2009).

Anciens 
Polidio Brito (ancien international cap-verdien de 2000 à 2002).

Notes

Presidents
Carlos Moniz (en 2014 et 2015)
Carlos Cabeto (depuis septembre/)

Lien externe

Club de football au Cap-Vert
Club de football fondé en 1966
Sal (Cap-Vert)